El término Tangier puede hacer referencia a:

La ciudad de Tanger en Marruecos.
Las Islas Tangier en la costa de Virginia (Estados Unidos).
La enfermedad de Tangier.